High Seas – videogioco del 1987
 High Seas – album di Dave Cousins
 High Seas – album di Trailer Bride